Osoby
 Cyril Suk – czeski tenisista
 Josef Suk – czeski kompozytor
 Grigorij Suk – as lotnictwa rosyjskiego
 František Janda-Suk – czeski lekkoatleta
 Geografia
 Suk Ahras – miasto w Algierii
 Suk Ahras – prowincja w Algierii
 Suk al-Gharb – miejscowość w Libanie
 Haumat as-Suk – miasto w Tunezji
 Churajbat as-Suk – miasto w Jordanii
 Suk asz-Szujuch – miasto w Iraku
 Inne
 suk – arabskie targowisko
 suk – choroba